Bagthorpe – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Bagthorpe – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)